Памятник  в Ижевске расположен в начале главной аллеи Парка культуры им. . Является памятником истории и культуры Удмуртской республики.

Памятник был создан и установлен в 1975 году (по другим данным — в 1974 году). Скульпторы:  и . В этом же году монумент был отнесён к памятникам истории и культуры. Памятник занимает площадь 3,2 м².

Искусствоведы отмечают чрезмерно узкий и высокий постамент, придающий скульптуре общую непропорциональность.

В 2017 году выяснилось, что памятник не стоит на балансе ни в одном госучреждении. Было принято решение о постановке памятника на баланс администрации Ижевска.

Галерея

Примечания

Литература 
  

Памятники архитектуры Ижевска
Памятники Ижевска
Ижевск
Здания и сооружения, построенные в 1975 году в России
1975 год в Удмуртии
Скульптуры 1975 года